Bosznia-Hercegovina
Rečica falu Han Pijesak községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Rečica falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban
Rečica falu Novi Grad községben, a Szarajevói kantonban

 Észak-Macedónia
Rečica falu Kumanovo községben a Délkeleti régióban
Rečica falu Ohrid községben, a Délnyugati körzetben

 Horvátország
Rečica falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Rečica Kriška falu Križ községben, Zágráb megyében

 Szerbia
Rečica falu Bojnik községben, a Jablanicai körzetben
Rečica falu Kladovo községben, a Bori körzetben
Rečica falu Podujevo községben, a Koszovói körzetben
Rečica falu Pozsarevác községben, a Braničevoi körzetben
Rečica falu Žitorađa községben, a Toplicai körzetben
Donja Rečica falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
Gornja Rečica falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben

 Szlovénia
Rečica falu Ilirska Bistrica községben, a Notranjsko-kraška régióban
Rečica ob Paki falu Šmartno ob Paki községben, Savinjska régióban
Rečica ob Savinji falu és község Savinjska régióban
Spodnja Rečica falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban
Zgornja Rečica falu Laško községben, Savinjska régióban